Первый кабинет Дэвида Кэмерона — правительство Великобритании (2010—2015)
 Второй кабинет Дэвида Кэмерона — правительство Великобритании (2015—2016)